Josef Brunhart ist der Name folgender Personen:

* Josef Brunhart (Politiker) (1854–1914), liechtensteinischer Politiker
 Josef Brunhart (Polizist) (1905–1984), liechtensteinischer Polizeibeamter
 Josef Isidor Brunhart (1840–1920), liechtensteinischer Politiker